Plazid Weissenbach ist der Name folgender Personen:

* Plazid Weissenbach senior (1814–1858), Schweizer Politiker und Richter
 Plazid Weissenbach junior (1841–1914), Schweizer Politiker und Eisenbahnmanager